Карел Стрёйкен (; род. , Гаага) — нидерландский характерный актёр.

Биография 
Карел Стрёйкен родился 30 июля 1948 года в городе Гаага, Нидерланды. В 4 года вместе с семьёй переехал на остров Кюрасао в Карибском море. В 16 лет он вернулся в Нидерланды, где закончил обучение в средней школе. Позже окончил школу киноискусства в Амстердаме и Американский институт кино в Лос-Анджелесе. Некоторое время  
Стрёйкен занимался аппаратной и программной разработкой систем виртуальной реальности.

Ещё в детстве врачи обнаружили у Стрёйкена заболевание гигантизм. Рост Стрёйкена составляет 2 метра 13 сантиметров, что делает его одним из самых высоких актёров современности, при этом многие роли Стрёйкена в кино — немые. Стрёйкен — вегетарианец.

Дебютировал в кино в 1978 году. Наиболее известен по ролям в сериалах «Звёздный путь: Следующее поколение», «Твин Пикс», фильмах «Семейка Аддамс» и «Семейные ценности Аддамсов», «Воссоединение семейки Аддамс».

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Карела Стрёйкена

Люди-гиганты
Акромегалия